Kim Clijsters era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marija Šarapova ha battuto in finale 6-4, 6-4 Justine Henin.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni

US Open 2006